Marszewo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Marszewo (Kętrzyn) (deutscher Name Moritzhof, Kreis Rastenburg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Marszewo (Kleczew)
 Marszewo (Lwówek) (Marsfelde)
 Marszewo (Śrem)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Stadtteil von Gdynia (deutscher Name Marschau, Kreis Danzig/Westpreußen)
 Marszewo (Przywidz) (deutscher Name Marschau, Kreis Karthaus/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Marszewo (Goleniów) (deutscher Name Marsdorf, Kreis Naugard/Pommern)
 Marszewo (Postomino) (deutscher Name Marsow, Kreis Schlawe/Pommern)